

Sciences et techniques 
 L'échelle Rømer est une échelle de température développée par Ole Christensen Rømer.
 (2897) Ole Römer est un astéroïde de la ceinture principale, nommé d'après l'astronome danois.

Patronyme 

 , une famille noble norvégienne ;
 André Rømer (1993-), un footballeur danois ;
 Marcel Rømer (1991-), un footballeur danois ;
 Ole Christensen Rømer (1644-1710), un astronome danois, auteur de la première mesure de la vitesse de la lumière ;
 Steen Rømer Larsen (1949-), un footballeur danois.

Homonymie de patronyme danois